«Чиллерама» () — фильм, пародирующий фильмы, выпущенные в течение 40 лет золотой эры ужасов прошлого столетия. Премьера в мире состоялась 22 августа 2011 года.

Сюжет 
Действие происходит в открытом кинотеатре во время демонстрации фильмов ужасов. Во время просмотра часть зрителей превратилась в зомби и устроила оргию, превращая в зомби всех остальных.

Вадзилла 
Сюжет
Парень принимает экспериментальный препарат под названием «Спермапермайн». После этого, его сперматозоид вырастает до гигантских размеров и начинает пожирать людей.

В ролях
 Адам Рифкин — Майлз Мансон
 Сара Матч — Луиза
 Оуэн Бенджамин — Ларри
 Рэй Уайз — доктор Уимс
 Эрик Робертс — генерал Букаке
 Лин Шэй — Багледи
 Оливия Тейлор Дадли — медсестра

Я был тинейджером-медведем-оборотнем 
Сюжет
Подростки-гомосексуалы во время возбуждения в полнолуние превращались в медведей-оборотней и убивали людей.

В ролях
 Брент Корриган — Рикки
 Рон Джереми
 Лин Шэй — медсестра Малева

Дневник Анны Франкенштейн 
Сюжет
Адольф Гитлер забирает из еврейской семьи Франкенштейнов журнал и, следуя содержащейся в нём инструкции, создаёт подобие монстра Франкенштейна.

В ролях
 Джоэл Дэвид Мур — Адольф Гитлер
 Кристина Клебе — Ева Браун
 Кейн Ходдер — Мешуганнах

Смертельный высер 
Сюжет
Фильм, при просмотре которого у всех зрителей в кинотеатре начинается диарея.

В ролях
 Ричард Рил — Сесил Кауфман
 Оливия Тейлор Дадли — Лаура

Ссылки 
 
 
 

Комедийные фильмы ужасов
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 2011 года
Фильмы о зомби
Кинокомедии США
Кинокомедии 2011 года
Фантастические комедии США
Фильмы на английском языке
Фильмы Адама Грина
Фильмы США 2011 года
Фильмы Джо Линча
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях